

Geografia
Waldburg – comune del Baden-Württemberg (Germania)
Castello di Waldburg – castello tedesco nella città omonima
Waldburg – comune dell'Alta Austria (Austria)

Altro 
 Waldburg (famiglia) – casato nobile tedesco
 Waldburg-Capustigall – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Friedburg-Scheer – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Scheer – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Sonnenberg – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Trauchburg – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Waldburg – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Waldsee – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Wolfegg – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Wolfegg-Zeil – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Wurzach – casato e signoria del Sacro Romano Impero
 Waldburg-Zeil – casato e signoria del Sacro Romano Impero